Steinebrück (België) een plaats bij Sankt Vith
Steinebrück (Aken), een stadsdeel van Aken